I Feel Good (ER), een televisieaflevering van ER;
I feel good (I feel bad), de debuutsingle van The Lewis & Clarke Expedition;
I Got You (I Feel Good), een nummer van James Brown.